«The Gathering» (La reunión) puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Gathering (Ellos/Los testigos) (2003), película de Brian Gilbert.
 The Gathering, "El acontecimiento".

Música 
Agrupaciones
 The Gathering (1989-),  banda de rock holandesa;
Álbumes
 The Gathering (2011), álbum de Arbouretum.
 The Gathering (2002), álbum de Caribbean Jazz Project.
 The Gathering (2007), álbum de Jorn.
 The Gathering (2010), álbum de Magnum.
 The Gathering (1999), álbum de Testament, banda de thrash metal de EE.UU.

Canciones
 The Gathering (2006), canción del álbum Lucidity de la banda Delain.